è un personaggio fittizio tratto dal manga e dall'anime di Nobuhiro Watsuki Kenshin samurai vagabondo.

Storia 
Kamatari è un travestito, che ha le sembianze di una donna alquanto affascinante, ma che è in tutto e per tutto un uomo. È omosessuale ed è innamorato di Makoto Shishio, ma sa che non potrà mai essere amato come Yumi Komagata, né tanto meno raggiungere il livello di Soujiro Seta, che è il braccio destro del capo.
Kamatari usa una falce enorme e pesantissima come arma, con tanto di palla di ferro e catena alla fine del manico; l'arma è chiamata Ogama. Kaoru stima che il peso dell'arma si aggiri intorno ai 30 kg. Kamatari pratica lo stile Honjo, cioè l'arte marziale della falce, e tre delle sue tecniche speciali vengono anche mostrate nel corso della serie. Due delle quali sono chiamate col nome di Benten, l'unica femmina delle Sette Divinità della Fortuna: Midare Benten, quando la falce gira sulla sua testa e la catena forma una sfera, creando quindi un attacco e una difesa contemporanei. Benten Mawashi viene usata quando la falce rotta volteggia assieme alla lama e alla catena, come se fossero pale di elicottero. Kaoru e Misao sconfiggono comunque Kamatari, che tenta di suicidarsi con uno spillone, ma Misao lo colpisce, evitando di farsi trafiggere il collo. Non appena Kamatari si riprende dalle ferite, Chō Sawagejō lo convince che Shishio avrebbe voluto che lui vivesse affinché il mondo conosca il lavoro svolto dalle Dieci Spade. In realtà la storia l'ha inventata Cho per evitare che Kamatari si suicidasse, e lo prende con sé come spia.

Retroscena 
La concezione di Kamatari nasce da un gioco di parole di Eiichirō Oda, all'epoca uno degli assistenti di Watsuki. In giapponese  è una parola gergale per indicare un gay, mentre la parola per indicare la falce è . Watsuki intendeva creare un uomo che invece fosse in realtà una donna, ma alla fine ha optato per la creazione di una ragazza molto carina, che invece fosse un uomo. L'autore ha usato Yui Ikari di Neon Genesis Evangelion come modello per il volto di Kamatari; i capelli li ha fatti neri e la fronte più pronunciata, inoltre i capelli con le ciocche all'insù fanno molto ragazza liceale dell'epoca. Il tipo di lama che Kamatari usa esiste anche nella realtà; Watsuki la rende più larga per darle un super impatto alla vista. Inizialmente l'autore non aveva grande fiducia nel suo personaggio, tuttavia Kamatari raggiunse la decima posizione nella classifica di popolarità dei personaggi.

Voci correlate 
 Falce (attrezzo)
 transessuale

Collegamenti esterni 
 

H
H
H